Truffier, en rapport avec la truffe (le champignon), peut faire référence à :
 Chien truffier, chien dressé pour chercher des truffes,
 Cochon truffier, cochon dressé pour chercher des truffes,
 Mouche truffière, mouche utilisée pour chercher des truffes,
 Chêne truffier, un des principaux chênes utilisé pour la trufficulture.

Patronyme
 Jules Truffier (1856-1943), acteur français.